Der Grinch oder The Grinch bezeichnet

die Titelfigur des Kinderbuches Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat (Originaltitel: How the Grinch Stole Christmas), 1957 von Dr. Seuss

Sowie die Verfilmungen:
 Der Grinch (2000) (How the Grinch Stole Christmas), US-amerikanischer Spielfilm von Ron Howard
 Der Grinch (2018) (The Grinch), US-amerikanischer Animationsfilm von Scott Mosier und Yarrow Cheney

Sonstiges
 The Grinch (Computerspiel), Computerspiel von Konami (2000)

Siehe auch:
 Grinch, Begriffsklärung
 How the Grinch Stole Christmas!, Begriffsklärung